Франческо I Медичи (Фиренца, 25. март 1541 - Пођо а Кајано, 19. октобар 1587) је био велики војвода Тоскане. Био је син Козима I Медичија и Елеоноре од Толеда.

Породично стабло 

Рођени 1541.
Умрли 1587.
Породица Медичи
Велике војводе Тоскане